XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Warszawie